Crique peut désigner :
 une crique, une petite baie ;
 un défaut sur un produit métallique, telle que la crique saisonnière ;
 une crique, un plat à base de pommes de terre ;
 La Crique, une commune française de la Seine-Maritime.